La Gatta ima više značenja:
 La Gatta, Cuneo
 La Gatta, Rovigo